

El término colateral (del latín con, juntos, y latus, lado) puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Definición genérica: 
Aquello que es secundario o accesorio, no directo o inmediato.

En arquitectura: 

 Colateral o Nave lateral: un espacio delimitado por muros o columnas paralelo a la nave central o principal de una catedral.

En las fuerzas armadas: 

 Daño colateral, daño no intencional o accidental producto de una operación militar.

En el cine: 

 Daño colateral, película de acción del año 2002.
 Collateral, thriller de 2004 protagonizado por Tom Cruise y Jamie Foxx.

En medicina: 

 Efecto colateral, o reacción adversa a medicamento, o efecto secundario, cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas.
 Rama colateral, rama lateral de pequeño calibre de un vaso sanguíneo o un nervio.
 Ramo colateral, parte colateral de un tallo principal, especialmente de vasos sanguíneos, nervios o vasos linfáticos.
 Colaterales de Schaffer, ramas de los axones del estrato piramidal del hipocampo, algunas de las cuales terminan en células en el estrato oriens, pero muchas de las cuales pasan al estrato molecular.

En informática: 

 Efecto colateral, o efecto secundario, función o expresión que, además de retornar un valor, modifica el estado de su entorno.

En francmasonería: 

 Cuerpos Masónicos Colaterales, cuerpos destinados a desarrollos específicos del grado de Maestro Masón.

En economía: 

 En términos financieros es lo que corresponde en rango, valor o condición a lo que se entrega o se presta. Activo que sirve como garantía para respaldar la concesión de un crédito o una emisión de bonos.

quiere decir que sería un daño para todos ? la palabra colateral

Referencias